Смирновский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Смирновский сельсовет — в Заринском районе Алтайского края, упразднён в 2007 году.
 Смирновский сельсовет — в Далматовском районе Курганской области.
 Смирновский сельсовет — в Шатковском районе Нижегородской области.